Missionär eller missionären kan syfta på:

 Missionär – person med uppdrag att missionera
 Missionären (film) – en brittisk filmkomedi från 1982
 Missionärsställningen – en samlagsställning

Se även
 Mission (olika betydelser)